James Bogardus (1880-1874) – architetto e inventore statunitense
 Stephen Bogardus (1954-) – attore e cantante statunitense